Uummannaq – miasto w zachodniej części Grenlandii  
 Uummannaq Stadion – stadion w  mieście Uummannaq
 Uummannaq Fjord – fiord na Grenlandii
 Uummannaq – wyspa, na której leży miasto Uummannaq
 Uummannaq – góra o wysokości 1175 m n.p.m. na wyspie Uummannaq